Густав Фёдорович Аминофф — шведский военный и российский государственный деятель.

Биография 
Густав Аминофф родился в  шведской дворянской семье русского происхождения, входившей в число так называемых шведских бояр. Сын майора Карла Фредрика Аминоффа и Юлианы Виндинг.

В декабре 1783 года Густав Аминофф поступил добровольцем в Саволакский пехотный полк.

В 1788 году Аминофф окончил военное училище Хаапаниеми. 19 августа 1789 года произведён в фенрики.

с 1788 по 1790 год он принял участие в русско-шведской войне 1788 года. Участвовал в битвах под Пуумалой, Партакоски и Пирттимяки.

25 февраля 1793 произведён в корнеты, 7 февраля 1796 года получил чин лейтенанта полка.

17 апреля 1796 года получил звание капитана и адъютанта шведского короля Густава IV Адольфа. 26 апреля 1796 года произведён в майоры и старшие адъютанты.

22 февраля 1798 года назначен секунд-майором в Карельский драгунский полк, а 30 сентября 1799 года произведен в премьер-майоры.

1 марта 1805 года награждён рыцарским крестом ордена Меча.

10 мая 1805 года произведён к подполковники армии и назначен командиром Карельского егерского полка. 

29 июля 1809 года произведён в полковники, принял участие в русско-шведской войне 1808 года.

В 1810 году он был назначен комендантом шведской крепости Ваксхольм. 26 июня 1810 года ушёл в отставку в звании генерал-майора, так как 2 марта 1810 года он перешёл на русскую службу и был назначен губернатором Саволакского и Карельского лена.

9 февраля 1818 года награждён орденом Святой Анны 1-й степени. Ушёл в отставку 3 июля 1827 года.

Род Аминофф внесён в рыцарский матрикул Великого княжества Финляндского под № 36.

Густав Аминофф умер в Руовеси 25 декабря 1836 года.

Награды 
 Орден Меча, рыцарский крест (RSO1kl) (1 марта 1805, королевство Швеция)
 Орден Меча, рыцарский крест с брошью в виде меча (RmstkSO1kl) (3 июля 1809, королевство Швеция)
 Орден Святой Анны 1-й степени (9 февраля 1818, Российская империя)

Ссылки 
Густав Аминофф